Лукаш Перни (словацк. Lukáš Perný); (26 октября 1991, Чехословакия) — словацкий музыкант, социальный философ и писатель.

Его профессиональные интересы включают утопию, утопизм (Он автор книги Утописты, провидцы мира будущего), социальную философию, философия культуры, философию права и философию истории. Он член Союз словацких писателей и редактор Литературный еженедельник (sk. Literárny týždenník), Philosophica Critica, Studia Politica Slovaca, Acta Patristica, Filosofický časopis, FILOSOFIJA. SOCIOLOGIJA, DAV DVA и Словацкая народная газета (sk. Slovenské národné noviny). он автором интервью с выдающимися чешскими и словацкими философами и обществоведами (Ян Келлер, Михаэль Хаузер, Ричард Штахель, Ладислав Хохош, Михал Мачачек, Рудольф Дупкала, Марек Хрубец и другие). Он — автор фильмов, театральных, музыкальных и литературных рецензий.

Является автором монографии о словацком писателе, политике и поэте Л. Новомеском. Книга была торжественно представлена писателем Петром Ярошем.

В 2018 году он опубликовал третью книгу «Отдельные части современной англо-американской социальной философии». Книга была представлена в Братиславе философом, политологом и депутатом НРСР, Любошом Благой.

Он является автором послесловия к словацкому изданию Фрэнсиса Бэкона Новая Атлантида и Город Солнца Томмазо Кампанелло.

Лукаш также посвятил долгое время философии культуры (Фредрик Джеймсон, Жиль Липовецкий) и культурной критике (Франкфуртская школа, Славой Жижек, Ноам Хомский).

В 2019 году он получил учёное звание доктора наук. (PhDr.) за творчество Руссо и философию истории. В 2021 году получил докторскую степень за диссертацию об идеях справедливости в избранных социальных утопиях, и вместе с Рудольфом Дупкалом он опубликовал книгу Штúровци а Хегел.

Литература 

 Утописты, провидцы мира будущего (история утопий и утопизма). Мартин: Матица словацкая. 1. выд. 390 с. 2020. ISBN 978-80-8128-257-7
 Музыкальная контркультура на рубеже 1960-х и 1970-х годов в культурной перспективе И. Нитра: факультет культурологии, факультет искусств, Университет Константина Философа в Нитре. 1. выд. 2014, ISBN 978-80-558-0677-8
 Культурная революция Ладислава Новомского. Ладислав Новомеский о культуре, искусстве и политике. Братислава: Ладислав Новомески, Общество. 1. выд. 2017, ISBN 978-80-972558-0-0 
 Избранные части современной англо-американской социальной философии. Прешов: Издательский университет Прешова. 1. выд. 2018, 160 с. ISBN 978-80-555-2045-2
 Дословные и редакционные заметки. В: Фрэнсис Бэкон: Новая Атлантида, Братислава: Издательство Ассоциации словацких писателей, 2018
 Социальное наследие учения Христа и библейские цитаты в избранной социальной утопии. В: «BIBLIA A WSPÓŁCZESNOŚĆ», 2018, стр. 214-235
 Отражение современной массовой культуры у Фредрика Джеймсона и Жиля Липовецкого. В: Philosophica Critica, vol. 5, нет 1, 2019

Дискография 

 Психоделический весна, 2011
 Астральные Врата (Лукас Перни и Милослав Коллар), 2012
 Рондель, 2013
 Театрум Мунди (Лукас Перни и Милослав Коллар), 2014

Ссылки 
 PhDr. Лукаш Перны, Университет Прешова. https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/instituty-fakultyifi/ludia/dok/lp/
 Lucas Perny, Discogs
 Lukáš Perný, VK.com
 Lucas Perný & Miloslav Kollar, Free Music Archive
 Lukáš Perný, Academia.edu
 Lukáš Perný, ResearchGate.net
 Lukáš Perný, Pravda

Примечания 

Музыканты Словакии
Философы Словакии
Социальные философы
Культурологи